La gran duquesa María Pávlovna de Rusia (en ruso: Великая Княгиня Мария Павловна; San Petersburgo, 18 de abril de 1890 - Mainau, 13 de diciembre de 1958), fue hija del gran duque Pablo Aleksándrovich de Rusia y de su primera esposa la gran duquesa Alejandra Gueórguievna, nacida princesa de Grecia y Dinamarca. Fue también princesa de Suecia, por su matrimonio con el príncipe Guillermo de Suecia. Ella por lo general fue llamada Marie, la versión francesa de su nombre.

Biografía 
La madre de María murió poco después de dar a luz al hermano de María, el gran duque Dmitri Pávlovich Románov, cuando la pequeña María aún no tenía dos años de edad. Su padre estaba afligido en el funeral y tuvo que ser contenido por su hermano, el Gran Duque Sergio Aleksándrovich Románov, cuando la tapa del ataúd de Alejandra se cerró. Sergio dio al prematuro Dimitri los baños prescritos por los médicos, lo envolvió en algodón y lo mantuvo en una cuna llena de botellas de agua caliente para mantener la temperatura regulada. Estoy disfrutando que Dimitri se recupere, escribió Sergio en su diario. La pequeña María tocó a Sergio en el hombro y lo llamó tío lindo en inglés. Ella es tan linda, escribió Sergio. Después de que Pablo se recuperó, alejó a los dos hijos de él, pero pasaron las Navidades y más tarde algunos días de vacaciones de verano con sus hijos, Sergio y su esposa la gran duquesa Isabel Fiódorovna.

Hasta los seis años, María no hablaba una palabra en ruso porque todas sus institutrices hablaban inglés. Más tarde tuvo otra institutriz, mademoiselle Hélène que le enseñó francés y permaneció con ella hasta su matrimonio.

En 1902 su padre se casó con Olga Valerianovna Paléi, como el matrimonio fue desaprobado por Nicolás II, fue exiliado. María y Dimitri estaban molestos por la pérdida de su padre y escribieron a la emperatriz viuda María Fiódorovna una carta pidiéndole que persuadiera al zar Nicolás II de revertir su decisión. Estamos tan triste y tan afligidos de que nuestro querido papá no pueda volver, María de doce años de edad y Dimitri de once años, escribieron a la emperatriz viuda. María y Dimitri fueron puestos bajo la custodia de Sergio e Isabel. Hacia Dimitri y hacia mi él mostró una sensibilidad casi femenina, escribió María en sus memorias. A pesar de que se nos exigía, como en toda su casa o siguiente, exacta e inmediata obediencia... En su manera él nos amó profundamente. Le gustaba tenernos cerca de él, y nos dio una buena parte de su tiempo. Pero siempre estaba celoso de nosotros. Si hubiera sabido todo el rigor de nuestra devoción a nuestro padre le habría enloquecido . María tenía una relación algo tensa con su tía, que era la única madre que había conocido realmente. María escribió en sus memorias que su tía era un poco fría con ella durante su infancia. La adolescente María estaba llena de vida y muy alegre, dijo la hermana de su madre, la gran duquesa María Gueórguievna de Rusia, pero tiende a ser obstinada y egoísta, y bastante difícil de tratar.

Asesinato de su tío 
En 1905 su tío Sergio fue asesinado por una bomba durante la Revolución de 1905. El atacante se había abstenido de un ataque anterior porque vio que la Gran Duquesa Isabel, junto con María de quince años de edad y su hermano menor Dimitri estaban en el carruaje y no quería matar a mujeres y niños. Un segundo ataque unos días más tarde logró matar a Sergio. Isabel y los adolescentes, al oír la bomba, salieron corriendo y vieron el cuerpo destrozado de Sergio en la nieve. María describió la escena más tarde en sus memorias:

Después del asesinato, los dos niños estaban emocionalmente perturbados, sobre todo Dimitri. Dimitri estaba aterrorizado de ser enviado a vivir con su padre, escribió Isabel. Dmitri simplemente sollozaba y se aferraba a mí, escribió. Su intenso miedo era la idea de tener que dejarme. Decidió que debía velar por mí pues su tío no lo haría más y se aferró a mí hasta el punto de que la llegada de su padre era una angustia más que un placer, por el miedo intenso de que se lo llevaría. Isabel habló con los niños y admitió que había sido injusta con ellos.  El zar hizo a Isabel su tutora y le dio a Pablo el derecho de visitar Rusia de vez en cuando, a pesar de no vivir allí. Pablo no quería alejar a los niños de Isabel, de acuerdo con el diario del Gran Duque Constantino Konstantinovich de Rusia.

Matrimonio y descendencia 
Casó en primeras nupcias en San Petersburgo en 1908 con el Príncipe Guillermo de Suecia (1884-1965), al que dio un hijo:
 Príncipe Lennart de Suecia, nacido en 1910, pero la unión fracasó y terminó siendo anulada por la Iglesia ortodoxa en 1914.

Durante la Primera Guerra Mundial sirvió como enfermera militar. 
En 1917 contrajo segundas nupcias en Pávlovsk con el Príncipe Sergio Mijáilovich Putiatin (1893-1966), con el que tuvo un hijo:
 Príncipe Román Serguéyevich Putiatin, nacido en 1918. 

La persecución desatada contra los Románov por el régimen soviético la obligaron a abandonar Petrogrado con su esposo y huir a Ucrania. De allí se trasladó a Rumanía, donde falleció su pequeño hijo, y finalmente a Europa Occidental. Su segundo matrimonio también terminó en divorcio; María partiendo sola en dirección a Europa del Oeste encuentra asilo en Francia.

Vida posterior en el mundo de las artes 
Durante su exilio se dedicó a la aventura de las bellas artes en la fotografía y el arte de la moda, lo que la llevó a vivir en París, Francia, donde se encuentra con Coco Chanel y le da la idea de operar una tienda de alta-moda por lo cual crea el emprendimento de embroiderie Kitmir, el cual eventualmente fue adquirido por Chanel. Los efectos sociales de la guerra en Europa y la inseguridad no son del agrado de María por lo cual se transalda a Nueva York, Estados Unidos, donde trabajo en producción para la casa Vogue, y cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial su vida se complica socialmente por los efectos de la alianza Americana-Bolchevique por lo cual decidió transladarse a Sud América tomando un trabajo con representante de la compañía de cosméticos Elizaberth Arden en Argentina. 
En la ciudad de Buenos Aires, fue recibida por la nobleza rusa en exilio, y alojada por la familia del Príncipe de Mestchersky, Príncipe Michel Aleksandrovich Gortschakov y su esposa Olga, quienes le assisten con su ciudadanía establenciendo Maria su residencia final en Argentina. Una vez obtenida su nueva ciudadanía, María se integra al grupo de mujeres intelectuales y de la sociedad del arte y la moda, rodeando su actividad con mujeres de la talla de Victoria Ocampo. De la mano de su mejor amiga la modelo de Harrods "Pele" Peregrina Pastorino, quien también tenía cierto espíritu emprendedor, operan así un atelier desde su piso en Barrio Norte, con la intención de crear su propia línea de sombreros lo que muy presentaban en la tienda Harrods. Como realmente le fascinaba la industria de la belleza, junto a su amiga de infancia la Archiduquesa Elizabeth de Habsburgo, quien su marido era propietario de las famosas tiendas "Los Leones" de Buenos Aires intentan el mercadeo de su línea de productos cosméticos lo cual inicialmente fue un éxito, pero no obtuvo largo plazo en el mercado. Finalmente, dedicó sus últimos años a las bellas artes, la fotografía y la pintura, labor la cual la llevó a regresar a Europa en viajes exponiendo sus obras y reconnectando con el viajó mundo de post-guerra.
Durante una exposición en Viena, le proponen una vacaciones en familia, por lo cual se otorga de pasar tiempo en la casa veraniega de su hijo en la isla de Mainau en Alemania, donde se rencuentro de sorpresa con su primer exmarido como ella le llamaba "Wihlm" Príncipe Guillermo de Suecia por primera vez desde antes de la guerra, con quien remedia diferencias y todos pasan un buen descanso en familia. Al final de estas vacaciones, María tiene unos malestares que la acarriaban, lo cual toma un retiro médico donde descubren que padecía de pneumonía de lo cual murió en Alemania en 1958, sin poder regresar a su hogar en Argentina donde la esperaba una comitiva del recién creado Fondo Nacional de las Artes para otorgarle un Honor en las Artes, por su gran labor representando las mujer argentinas en este ámbito a nivel mundial. Sus restos se encuentran en la Iglesia del Palacio de Mainau, junto a los de su hermano el Gran-Duque Dimitri.

Ancestros

Referencias 

Nobles de Rusia del siglo XX
Nobles de Suecia del siglo XX
Romanov
Mujeres en la Primera Guerra Mundial
Damas grandes cruces de la Orden de las Santas Olga y Sofía
Maria Pavlovna
Nacidos en San Petersburgo
Fallecidos en Constanza (Alemania)
Princesas de Suecia por matrimonio
Consortes de miembros de la casa de Bernadotte